И́горь Андре́ев:
 Игорь Андреев (Курыбеда Игорь Андреевич) (род. 1990) — украинский писатель (жанры: современная проза, триллер, хоррор, ужасы).
 Андреев, Игорь Валерьевич (род. 1983) — российский теннисист.
 Андреев, Игорь Владимирович (род. 1956) — советский спортсмен-пятиборец, серебряный призёр в личном зачёте и обладатель Кубка Европы в составе сборной команды СССР.
 Андреев, Игорь Сергеевич (1972—2020) — российский боксёр-профессионал.